Історія Москви — історія території, що займає сучасне місто Москва. Вона охоплює не тільки час від заснування міста (згідно літопису, XII ст.), але й період від часу появи перших людей на її 2,5 тис. км².

Москва знаходилась недалеко від міста Володимир-на-Клязьмі. Столиці Володимиро-Суздальського князівства. Місто входило до Володимиро-Суздальського. Після приходу до влади Дмитра Івановича (Донського) він почав відбивати набіги татаро-монгольського хана Мамая. На куликовому полі він розбив хана. Але через необережність не розрахувавши майбутніх наслідків втрутились у війну тевтонського ордена який воював проти Литово-Польської держави. Через

це Литовський князь Ольгерд взяв в облогу Москву. Але йому не вдалось виграти битву. Ця подія сталась у 1380 році. У 1382 році монголи взяли Москву в облогу. Москвичі гарно тримали оборону під проводом Дмитра Донського. Але сусідній князь Дмитро Констянтинович який князював у Твері був зрадником. Москву спалили.

Після приходу до влади Івана ІІІ Московська держава здобула незалежність (на той час це було Володимиро-Суздальське князівство, згодом перейменоване Іваном III на Велике князівство Московське). З приходом до влади Івана IV Московське князівство було перейменоване в Московське царство зі столицею в Москві. Про неабияку тактичну і стратегічну майстерність українських богатирів-воїнів нагадує московський похід Сагайдачного 1618 року. Захопивши багато фортець, міст, козаки просувалися до Москви. І навіть взяли її в облогу. На жаль, московському командуванню від перебіжчиків стало відомо про розташування військ і штурм не відбувся. Сагайдачний повернувся на Січ, а Росjя була змушена укласти Деулинське перемир'я.

Архітектура 
Під час царювання Іоанна Грозного та Бориса Годунова були зведені величезні храми. Архітектура розвивалась з приходом кожного царя. Хоча під час своєї історії його декілька разів спалювали. В серці Москви знаходиться Кремль, велична кам'яна фортеця площею 27,5 га, що є історичним центром міста та втіленням історії Росії, її скарбницею мистецтва та старовини. З радянських часів тут знаходяться урядові установи, в яких розміщується і сучасне федеральне керівництво. За кріпосними стінами товщиною 4-6 м, висотою 5-19 м, що тягнуться на 2,4 км знаходяться величні церкви та урядові споруди. Деякі собори побудовані у XVI ст. В Соборі Архангела Михаїла знаходяться поховання московських царів. Великий Кремлівський палац побудований на початку XIX ст. як імперська резиденція.

Перед кремлівськими стінами розташована Червона Площа (рос. Красная Площадь), що тягнеться на 0,4 км зі східного боку Кремля. На площі знаходиться Мавзолей Леніна, де лежить його забальзамоване тіло. Кремлівська стіна є великим кладовищем, де поховано видатних діячів радянського періоду.

Храм Василія Блаженного, який був зведений за часів Івана IV на честь перемоги над Казанським ханством, є визначною пам'яткою московської архітектури. Місто славиться своїми культовими спорудами, монастирі XIV–XVI ст., церкви XVII ст. (Знаменський монастир, Данилів монастир, Спасо-Андроніков монастир, Казанський собор).

Значну туристичну привабливість мають палаци та будівлі XVIII–XX ст., пов'язані з культурним та політичним життям Російської імперії та Радянського Союзу.

Історична місцевість Маросєйка, в районі однойменної вулиці, що названа через Малоросійське подвір'я, де в XVII–XVIII ст. зупинялися офіційні делегації з Гетьманщини. Збереглися Мазепіни палати в Колпачному провулку.

Загарбники в Москві 
Було небагато випадків коли загарбники входили до Москви ось і перелік їх:
 У 1238 році коли Татаро-Монголи прибули на Русь, Москви ще не було.
 У 1382 році коли Татари взяли в облогу поселення.
 1618 році українські та польські війська під проводом гетьмана П. Сагайдачного та Я. Ходкевича взяли в облогу Москву
 У 1812 році коли Москвичі спеціально здали французам щоб спалити його. Наполеон І вимушений був тікати з Кремля.

Москва в наш час 
На початку 90-х років Москва пережила одні з найбільш трагічних подій у своїй історії XX століття. 19 — 22 серпня 1991 року в місті стався Серпневий путч, організований ГКЧП. До 1991 року конституційно-державна криза, що виникла в результаті протистояння президента і парламенту, досягла своєї кульмінації. 3 — 4 жовтня 1993 відбулася спроба захоплення телецентру «Останкіно» і розстріл будівлі Верховної Ради («Білого дому»).

Потім в місті відбулися значні зміни. У 1995 рік у були затверджені нові офіційні символи столиці — герб, прапор і гімн міста. Почалося відновлення храмів, будівництво повномасштабної копії підірваного більшовиками Храму Христа Спасителя. Масштабно відзначалися свята, приурочені до 850-річчя міста в 1997 рік у, а в 2005 рік у — до 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, коли був відкритий меморіальний комплекс Перемоги на Поклонній горі і однойменна станція метро, що стала найглибшою в Московському метрополітені . У 2005 рік у Москва відзначила 60-річчя Перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні та 40-річчя присвоєння Москві звання «Місто-Герой».

В кінці 1990-х-початку 2000-х гг. місто вперше зіткнулося із загрозою міжнародного тероризму. У Москві сталося кілька терористичних актів:
 1999 — вибухи житлових будинків на вулиці Гур'янова (8 вересня) і на Каширському шосе (13 вересня).
 2000 — терористичний акт в переході на Пушкінській площі (9 серпня).
 2002 — терористичний акт в театральному центрі на Дубровці (23 — 26 жовтня).
 2003 — терористичний акт під час проведення рок-фестивалю «Крила».
 2003 рік — вибух біля готелю Національ.
 2004 рік — підрив літаків ТУ-134 і ТУ-154 вилетіли з аеропорту Домодєдово (24 серпня).
 2004 — терористичний акт на перегоні між станціями метро «Автозаводська» і «Павелецкая» радіальна (6 лютого) терористичний акт біля станції метро «Ризька» (31 серпня).
 2009 — Підрив потяга Невський експрес, що виїхав з Ленінградського вокзалу.
 2010 — . Вибухи в метро
 2011 — вибух в аеропорту Домодєдово

В останні роки в Москві пройшло багато міжнародних культурних і спортивних заходів. Так, в 1998 рік у в місті пройшли Перші Всесвітні юнацькі ігри. У 1999 рік у на стадіоні «Лужники» відбувся фінальний матч розіграшу Кубку УЄФА. У 2002 рік у в Москві відбулися Міжнародні спортивні юнацькі ігри країн СНД, Балтії та регіонів Росії. 14 — 20 березня 2005 рік а в Москві проходив Чемпіонат світу з фігурного катання. У 2007 рік у в Москві проводився Чемпіонат світу з хокею. 21 травня 2008 рік а на стадіоні «Лужники» відбувся фінал Ліги чемпіонів УЄФА («Манчестер Юнайтед» — "Челсі "), в місто з'їхалося кілька тисяч уболівальників цих англійських футбольних клубів. У 2009 рік у в Москві відбулося проведення конкурсу пісні Євробачення 12, 14 та 16 травня в спорткомплексі «Олімпійський».

Основні дати 

 1147- перша згадка про Москву.
 1238- завоювання Мещери.
 1263- створення Московського князівства.
 1380- облога Москви Литовцями.
 1382- спалення і розгромлення поселення татаро-монголами.
 1480- незалежність Московського князівства від Золотої Орди.
 1547- Московський князь Іван Грозний увінчується на царство.
 1610- початок шведської інтервенції. Напад військ Владислава IV на Москву. Визнання його панування.
 1613- закінчення шведської інтервенції, розгром польського війська другим ополченням.
 1660-ті - сер. XVIII ст.- Малоросійське подвір'я.
 1712- Перенесення столиці до Санкт-Петербурга.
 1728-1730 Москва стала столицею Російської Імперії.
 1812- Спалення міста заради перемоги над Французами.
 1812- Поразка французів у Москві і втеча Наполеона Бонапарта І з Москви.
 1896, 30 травня- Ходинська трагедія.
 1899 - перший електричний московський трамвай.
 1917- В Російській Імперії сталась революція і Миколу II стратили.
 1922- У Большому театрі підписано договір про заснування СРСР.
 1935, 15 травня - відкриття метро до Москви.
 1941, 5 грудня - початок контрнаступу Червоної армії під Москвою.
 1980 - Літні Олімпійські ігри 1980 у Москви.
 1991- Москва-столиця буржуазної Росії.
 1999- вибухи житлових будинків.

Див. також 
 Москва
 Іван ІІІ
 Дмитро Донський

Посилання 
 История Москвы